Valur steht für:

 einen isländischen Vornamen, siehe Valur (Vorname)
 das Pseudonym des isländischen Schriftstellers Theódór Friðriksson
 Valur Reykjavík, einen isländischen Sportverein

Válur steht für:
 Válur, ein Ort auf den Färöern